Birute eller Birutė kan syfta på: 
 Birute (namn) – ett litauiskt kvinnonamn
 Birute av Litauen (–1382), storhertiginna av Litauen
 Birute – krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus